Саид-Йокуб Кахрамонов (14 ноября 1995; Узбекистан, Самарканд) — американский боец смешанных единоборств иранского происхождения. Выступает под эгидой UFC в легчайшем весе с 2021 года по 2023 год.

Национальность: Иранец

Биография 
Саид-Йокуб родился 14 ноября 1995 г.р. в Узбекистане.

Ранее выступал в спортивных организациях HFC, PFL, New League Fights и т. д.

21 августа 2021 года впервые провёл свой первый бой в UFC, победив Тревина Джонса, а затем провёл свой второй бой с Ронни Лоуренсом 9 июля 2022 года, также одержав победу. Следующий бой должен пройти 17 декабря 2022 года с Саидом Нурмагомедовым.

Статистика боёв

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств Узбекистана